Bocanegra (bouche noire en espagnol) peut renvoyer à :

Patronyme

Ambrosio Boccanegra, amiral génois ;
Carlos Bocanegra (né en 1979), un footballeur américain ;
Gilles Boccanegra, homme d'état génois ;
Francisco González Bocanegra (1824-1861), un poète mexicain.
José María Bocanegra (1787-1862), un homme politique mexicain ;
Pedro Atanasio Bocanegra (1638-1689), un peintre baroque espagnol.

Pseudonyme

Manuel Fuentes y Rodríguez (1837-1889), dit Bocanegra, un matador espagnol ;

Autre
Seat CoupeSport "Bocanegra", un véhicule automobile.

Patronyme hispanique